Этидзэн, Этидзен — топоним:

 Этидзэн — историческая область Японии, соответствующая северной части современной префектуры Фукуи.
 Этидзен — город, префектура Фукуи Японии.
 Этидзен — посёлок, уезд Ню префектуры Фукуи Японии.
 Рёма Этидзэн — главный герой аниме и манги Tennis no Ouji-sama.